Мешулам () — еврейское имя и фамилия. Известные носители:

 Иосе бен Мешулам (II век) — один из таннаев, законоучителей в Палестине в I—II веках.
 Мешулам Фейвуш Геллер — раввин из города Збаража.
 Мешулам, Рафаэль (1930—2023) — израильский профессор, биохимик, исследователь механизмов психотропного действия конопли.

См. также 
 Мешуллам (значения)